Pengornithidae — родина енанціорнісових птахів, що існувала у ранньому крейдяному періоді, 136-120 млн років тому. Родина виділена китайськими дослідниками після відкриття нового виду птаха — Eopengornis martini та на основі його подібності до вже відомого виду Pengornis houi. Обидва види знайдені у Китаї.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Hu et al. 2014.

Положення родини за Wang et al. in 2015.

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки

Посилання 
  X. Wang, J. K. O'Connor, X. Zheng, M. Wang, H. Hu and Z. Zhou. 2014. Insights into the evolution of rachis dominated tail feathers from a new basal enantiornithine (Aves: Ornithothoraces). Biological Journal of the Linnean Society 113:806-819

Енанціорнісові
Вимерлі родини птахів